Тельсен () — посёлок в департаменте Тельсен провинции Чубут (Аргентина), административный центр департамента.

История 
Основан в 1898 году.

В 2009 году через посёлок прошёл 3-й этап 30-го юбилейного Ралли «Дакар-2009».

Примечания 

Города провинции Чубут